Egidio Falcetta – vescovo cattolico italiano
 Franco Falcetta – ex calciatore italiano
 Sandro Teixeira Falcetta, noto come Sandrinho – giocatore di calcio a 5 brasiliano